Подбрђе може да се односи на:

 Подбрђе (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Подбрђе (Поповача), насеље у општини Поповача, Мославина, Република Хрватска